Les lubrifiants ont pour objectif de limiter le frottement entre les pièces d'un mouvement d'horlogerie, ils sont essentiels pour assurer la bonne marche et la fiabilité des montres.

Matières
Le développement des graisses et huiles utilisés en horlogerie et leur techniques d'application sont un domaine en pleine évolution.  À l'instar de John Harrison qui bâtit ses  en bois tropicaux, auto lubrifiant, la tendance est à la recherche de matériaux possédant la même propriété. L'huile de pied de bœuf est le lubrifiant traditionnel utilisé pour les mouvements mécaniques au  ; elle est appliquée aux différents points des mouvements d'horlogerie à l'aide d'un pique-huile.

Protection 
La protection du mouvement contre l'humidité et les impuretés par un boîtier parfaitement étanche est nécessaire pour que huiles et graisses conservent leur fluidité.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Composition d'une montre mécanique

Liens externes 
 , exemples d'huiles et de graisse employées en horlogerie.

Pièce d'une montre